

Patronyme 
Lehman est un patronyme germanique désignant le Vassal dirigeant le fief d'un seigneur en son absence. 
 Boris Lehman (1944-), cinéaste belge ;
 Ernest Lehman (1915-2005), un scénariste américain ;
 Gladys Lehman (1892-1993), une scénariste américaine ;
 Harold Lehman (1913-2006), artiste américain ;
 Jean-Pierre Lehman (1914-1981), un paléontologue, géologue et explorateur français ;
 John Lehman (1942-), banquier américain et Secrétaire à la Marine sous l'administration Reagan ;
 Kristin Lehman (1972-), actrice canadienne ;
 Robert Lehman (1891-1969), un banquier américain, dirigeant de la Lehman Brothers ;
 Serge Lehman, de son vrai nom Pascal Fréjean (1964-), écrivain français de science-fiction ;
 Tom Lehman (1959-), un golfeur américain.

Voir aussi 
 Doctrine Lehman, plan de guerre américain pendant la guerre froide, dû à John Lehman
 Lehman Brothers, banque américaine fondée par deux frères, Emanuel et Mayer Lehman